Efren Reyes (1954), een Filipijns poolspeler;
 Efren Reyes sr. (1924-1968), een Filipijns acteur;
 Efren Reyes jr. (1959), een Filipijns acteur en zoon van Efren Reyes sr.